Einwohnervered(e)lung, veredelte Einwohnerzahl oder veredelter Einwohner steht für:

 Einwohnerveredelung im Rahmen des Stadtstaatenprivilegs
 Einwohnerveredelung im Rahmen des Länderfinanzausgleichs, siehe Länderfinanzausgleich #Ausgleichsmesszahl
 Einwohnerveredelung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs, siehe Kommunaler Finanzausgleich #Funktionsweise des kommunalen Finanzausgleichs

Siehe auch:
 Abgestufter Bevölkerungsschlüssel, Einwohnerveredelungssystem in Österreich, siehe auch Brechtsches Gesetz